

Селце () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Каварна.
 Селце () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Троян.
 Селце () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Миглиж.